Jürgens ist ein deutscher Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Der patronymische Name leitet sich von dem Vornamen Jürgen ab.

Varianten 
 Juergens, Jürgensen, Jürgenson
 dänisch, norwegisch: Jørgensen

Namensträger 
 André Jürgens (* 1977), deutscher Basketballfunktionär und -schiedsrichter
 Andrea Jürgens (1967–2017), deutsche Sängerin
 Andreas Jürgens (* 1956), deutscher Politiker (Die Grünen)

 Carl Heinrich Jürgens (1801–1860), deutscher lutherischer Theologe, Redakteur, Publizist und Politiker

 Christian Simon Jürgens (1875–1959), deutscher Kapitän und Kap Hoornier
 Cornelia Jürgens (* 1955), deutsche Politikerin der GAL-Hamburg
 Curd Jürgens (1915–1982), deutscher Schauspieler
 Delia Jürgens (* 1986), deutsche Künstlerin
 Edward Jürgens (1824–1863), Warschauer Kaufmann, Januar-Aufständischer
 Eiko Jürgens (* 1949), ordentlicher Professor an der Univ. Bielefeld
 Elmar Jürgens (* 1954), deutscher Fußballspieler
 Ernst Jürgens (* vor 1952), deutscher Regisseur, Medienwissenschaftler und Hochschullehrer
 Erwin Jürgens (1895–1974), deutscher Politiker (DP, später CDU)
 Franz Jürgens (1895–1945), Widerstandskämpfer
 Franz-Heinrich Jürgens (1924–1989), deutscher Politiker (SPD)
 Friedrich Jürgens (1825–1903), deutscher Gärtner und Bankdirektor
 Fritz Jürgens (1888–1915), deutscher Komponist

 Gerd Jürgens (* 1949), deutscher Entwicklungsbiologe, Direktor am Max-Planck-Institut für Entwicklungsbiologie
 Gerda-Maria Jürgens (1917–1998), deutsche Volksschauspielerin
 Gertrud Jürgens, deutsche Schachspielerin
 Grethe Jürgens (1899–1981), deutsche Malerin
 Günter Jürgens (* 1928), deutscher Verwaltungsjurist
 Hanna Jürgens (* 1976), deutsche Schauspielerin

 Hartmut Jürgens (1955–2017), deutscher Mathematiker und Stifter
 Heinrich Jürgens (1924–2006), deutscher Politiker (FDP)
 Helmut Jürgens (1902–1963), deutscher Bühnenbildner und Kostümbildner
 Heribert Jürgens (* 1949), deutscher Kinderarzt und Onkologe
 Hermann Jürgens (1847–1916), deutscher Jesuit, Erzbischof von Bombay
 Hermann Jürgens (Maler) (1914–1967), deutscher Maler und Graphiker
 Hildegard Jürgens (* 1953), deutsche Politikerin (SPD)
 Jenny Jürgens (* 1967), deutsche Schauspielerin
 Jens Jürgens, Pseudonym von Karl Weinländer (1870–1946), deutscher Lehrer sowie antisemitischer und verschwörungstheoretischer Publizist
 Jesper Jürgens (* 1987), deutscher Comiczeichner und Popsänger
 Johann Jürgens (* 1985), deutscher Schauspieler und Musiker
 Johann Wilhelm Jürgens (1848–1906), deutscher Maler
 John Jürgens (* 1964), deutscher Schauspieler und DJ

 Kai U. Jürgens (* 1966), deutscher Publizist und Zeichner
 Kerstin Jürgens (* 1970), deutsche Soziologin
 Klaus-Peter Jürgens (1933–2006), ehem. Landrat des Hochtaunuskreises (CDU)
 Liis Jürgens (* 1983), estnische Komponistin
 Ludwig Jürgens (1893–1966), deutscher Schriftsteller
 Malte Jürgens (* 1954), deutscher Motorjournalist
 Manfred W. Jürgens (* 1956), deutscher Maler
 Marcus Jürgens (* 1973), deutscher Sänger und Mitglied der Rockband Pump
 Martin Jürgens (* 1944), deutscher Schriftsteller
 Michael Jürgens (* 1968), deutscher Musikmanager
 Norbert Jürgens (* 1953), deutscher Biologe und Professor für Biodiversität, Evolution und Ökologie der Pflanzen

 Paul Jürgens (1864–1927), deutscher Bibliothekar
 Peer Jürgens (* 1980), deutscher Politiker (Die Linke)
 Peter Jürgens (* 1969), deutscher DJ und Musikproduzent
 Renate Jürgens-Pieper (* 1951), deutsche Politikerin (Die Grünen, SPD)

 Rudolph Jürgens (1850–1930), Gartenbauingenieur, Landschaftsgärtner und Kaufmann
 Sonja Jürgens (* 1978), deutsche Politikerin (SPD)
 Stefan Jürgens (* 1963), deutscher Schauspieler und Kabarettist
 Stefan Jürgens (Theologe) (* 1968), deutscher römisch-katholischer Autor, Geistlicher und Theologe

 Udo Jürgens (bürgerlich Udo Jürgen Bockelmann, 1934–2014), österreichischer Sänger und Komponist
 Ulrich Jürgens (* 1962), deutscher Geograph
 Vera Jürgens (* 1969 als Wera Pejtschewa), deutsch-bulgarische Schachgroßmeisterin und Buchautorin
 Volker Jürgens (1936–2013), lutherischer Theologe, Landessuperintendent
 Voodoo Jürgens (bürgerlich David Öllerer, geb. 1983), österreichischer Liedermacher
 Wilhelm Jürgens (1892–1963), deutscher Politiker (SPD)

Familienname
Deutscher Personenname